Иван Владимирович Попов (родился 20 марта 1990 года, ) — российский шахматист, гроссмейстер с 2007 года.

Чемпион Москвы (2012). Чемпион России среди юниоров до 20 лет (2007). Чемпион Европы по рапиду (2015 год, Минск, 9 побед и 2 ничьи).

Победы в турнирах 
 2007 Чемпионат России среди юниоров до 20 лет I
 2012 Чемпионат Москвы (Москва, Россия) I
 2015 Чемпионат Европы по рапиду (Минск, Белоруссия) I

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Биография Ивана Попова  на сайте ФШР

Шахматисты России
Чемпионы Москвы по шахматам